Dessau kan syfta på:

Dessau-Rosslau – en stad i Sachsen-Anhalt i Tyskland.
 Dessau – stadsdel i Dessau-Rosslau, före 2007 en självständig stad.
Dessau-Wörlitz – ett världsarvslistat trädgårdsområde.
Anhalt-Dessau – ett gammalt furstendöme.

Personer med efternamnet

 Hermann Dessau, tysk filolog
 Ingrid Dessau, svensk textilkonstnär
 Paul Dessau, tysk tonsättare

Efternamn